Ganesa profunda är en snäckart som beskrevs av Friele 1879. Ganesa profunda ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
profunda